Хво́йный — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Хвойный — посёлок в Зейском районе Амурской области.
 Хвойный — посёлок в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Хвойный — посёлок в Читинском районе Забайкальского края.
 Хвойный — посёлок в Братском районе Иркутской области.
 Хвойный — посёлок в Беломорском районе Карелии.
 Хвойный — посёлок в Уярском районе Красноярского края.
 Хвойный — посёлок в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Хвойный — посёлок в Омском районе Омской области.
 Хвойный — бывший посёлок на территории Красносельского района Санкт-Петербурга.

Река 
 Хвойный — ручей в Ханты-Мансийском АО.

См. также 
 Хвойный лес
 Хвойный переулок
 Хвойный щелкун
 Хвойные (значения)